Malta Cup 2008 var en professionell inbjudningsturnering i snooker som spelades 4–10 februari 2008 i Hilton Conference Center i Portomaso, Malta. Shaun Murphy vann turneringen efter att ha slagit Ken Doherty i finalen med 9-3.

Gruppspel
De 20 spelarna delades upp i fyra femmannagrupper. Alla mötte alla inom gruppen i matcher över sex frames, där vinst gav 2 poäng och oavgjort 1 poäng. De fyra gruppvinnarna gick till semifinal.

Grupp 1

John Higgins 6–0 Alex Borg
Joe Perry 3–3 Ryan Day
John Higgins 4–2 Ryan Day
Ali Carter 5–1 Alex Borg
Joe Perry 4–2 Alex Borg
John Higgins 3–3 Ali Carter
Joe Perry 4–2 Ali Carter
Ryan Day 3–3 Alex Borg
John Higgins 5–1 Joe Perry
Ali Carter 2–4 Ryan Day

Grupp 2

Ken Doherty 4–2 Marco Fu
Neil Robertson 5–1 Stephen Lee
Ken Doherty 4–2 Stephen Lee
Joe Swail 1–5 Marco Fu
Ken Doherty 5–1 Joe Swail
Neil Robertson 3–3 Marco Fu
Neil Robertson 4–2 Joe Swail
Stephen Lee 1–5 Marco Fu
Ken Doherty 5–1 Neil Robertson
Joe Swail 1–5 Stephen Lee

Grupp 3

 
Shaun Murphy 6–0 Tony Drago
Stephen Hendry 4–2 Mark Selby
Stephen Maguire 4–2 Tony Drago
Shaun Murphy 4–2 Mark Selby
Stephen Hendry 4–2 Tony Drago
Shaun Murphy 4–2 Stephen Maguire
Mark Selby 4–2 Tony Drago
Stephen Hendry 3–3 Stephen Maguire
Shaun Murphy 5–1 Stephen Hendry
Stephen Maguire 3–3 Mark Selby

Grupp 4

Graeme Dott 2–4 Dominic Dale
Peter Ebdon 2–4 Ding Junhui
Graeme Dott 3–3 Ding Junhui
Mark Williams 2–4 Dominic Dale
Graeme Dott 2–4 Mark Williams
Peter Ebdon 2–4 Dominic Dale
Mark Williams 3–3 Peter Ebdon
Ding Junhui 4–2 Dominic Dale
Graeme Dott 2–4 Peter Ebdon
Mark Williams 0–6 Ding Junhui

Slutspel

Final

Referenser

2008 i Malta
Snookersäsongen 2007/2008